Бори́с Алекса́ндрович Казако́в:
 Казаков, Борис Александрович (1940—1978) — советский футболист.
 Казаков, Борис Александрович (1938—2006) — советский и российский орнитолог, ведущий исследователь птиц Северного Кавказа.